Округ Бьютт () — название нескольких округов в США.
 Бьютт — административно-территориальный округ в штате Айдахо, США.
 Бьютт — административно-территориальный округ в штате Калифорния, США.
 Бьютт — административно-территориальный округ в штате Небраска, США.
 Бьютт — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.